Маюмі Іідзука () — відома японська сейю та співачка.

Біографія 
Маюмі Іідзука народилася 3 січня 1977 року в Токіо, і Вона виросла на Тайвані та у Йокогамі. Маюмі стала відомою за її роль Місті в Покемоні.

Значні ролі

Тб аніме 
 «Akahori Gedou Hour Rabuge» — Anne Ante Hime
 «Asobotto Senki Gokū» — Suzie
 «Buzzer Beater» — Eddie
 «Chance: Triangle Session» — Akari Mizushima
 «Fancy Lala» — Anna Nozaki
 «Fresh Pretty Cure!» — Miyuki Chinen
 «Futari wa Pretty Cure» — Yuka Odajima
 «Gate Keepers» — Reiko Asagiri
 «Glass Mask» — Mai Asou
 «Haunted Junction» — Kagamiko
 «Heat Guy J» — Rumi
 «I'm Gonna Be An Angel!» — Miruru
 «Джинг, король злодіїв» — Stir
 «Kanon» — Makoto Sawatari
 «Kindaichi Case Files» — Reika Hayami
 «Magic User's Club» — Nanaka Nakatomi
 «Покемон» — Misty, Pippi, Pixie
 «Nagasarete Airantō» — Panako
 «Princess Nine» — Yoko Tokashiki
 «Принцеса мертвих: Ака» — Kun Osaki
 «Sorcerous Stabber Orphen» — Cleao Everlasting
 «St. Luminous Mission High School» — Noriko Kijima
 «Star Ocean EX» — Rena Lanford
 «Tenchi in Tokyo» — Sakuya Kumashiro
 «To Heart» — Aoi Matsubara
 «Tokyo Underground» — Rayon
 «UFO Ultramaiden Valkyrie» — Raine
 «Violinist of Hameln» — Flute
 «Virus Buster Serge» — Erika Tinen
 «The Vision of Escaflowne» — Yukari Uchida, Millerna Aston
 «Weiß Kreuz» — Kaori
 «xxxHolic» — Mie
 «You're Under Arrest!» — Saori Saga

OVA 
 «Geobreeders» — Maya
 «Glass Mask» — Sayaka Minazuki
 «Hyper Doll» — Mew Fumizuki
 «Рубаки Экселент» — Marty Lenford
 «Tenbatsu! Angel Rabbie» — Lasty Farson
 «You're Under Arrest! No Mercy!» — Sally

Театр аніме 
 «Catnapped!» — Chuchu
 «Escaflowne» — Sora, Yukari Uchida
 «Junkers Come Here» — Kazuko
 «Only Yesterday» — Tsuneko Tani
 «Покемон» — Місті
 «Якщо прислухатись» — Kinuyo

Відеогра 
 «Gate Keepers» — Reiko Asagiri
 «Gyakuten Saiban» — Chihiro Ayasato
 «Kanon» — Makoto Sawatari
 «Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes» — Tron Bonne
 «The Misadventures of Tron Bonne» — Tron Bonne
 «Namco × Capcom» — Tron Bonne
 «One: Kagayaku Kisetsu e» — Mizuka Nagamori
 «Rockman DASH» — Tron Bonne
 «Rockman DASH 2» — Tron Bonne
 «Sorcerous Stabber Orphen» — Cleao Everlasting
 «Super Robot Taisen OG Saga: Endless Frontier» — Kyon Feulion, Koma
 «Super Smash Bros. Brawl» — Jirachi
 «To Heart» — Aoi Matsubara
 «True Love Story 2» — Sanae Miyama

Дискографія

Сингли 
 Akuseru (アクセル), 1997
 love letter, 1999
 caress/place to be, 2000
 My wish, 2000
 Yasashi Migite (やさしい右手), 2002
 Koi no Iro (恋の色), 2002
 Kikaseteyo Kimi no Koe (聴かせてよ君の声), 2002
 Pure♡, 2003
 amulet, 2004
 TRUST - Kimi to Aruku Mirai - (TRUST～君と歩く未来～), 2011

Альбоми (повна довжина) 
 Kataomoi (かたおもい), 1997
 Mint to Kuchibue (ミントと口笛), 1998
 so loving, 1999
 AERIS, 2000
 Himawari (ひまわり), 2001
 Niji no Saku Basho (虹の咲く場所), 2002
 SMILE×SMILE, 2003
 ∞infinity∞, 2004
 mine, 2005
 10LOVE, 2006
 Crystal Days, 2007
 Stories, 2008
 Fight!!, 2009
 Kimi e... (君へ。。。), 2009

Mini-альбоми 
 Fly Ladybird fly, 1998 
 23degrees。, 2004 
 Purezento (プレゼント), 2005

Найкращі хіти 
 berry best, 2001
 BESTrawberry, 2005

Посилання 
 Офіційний сайт
 Офіційний блог 
 

Японські співачки
Сейю
Виконавці японською мовою
Уродженці Токіо